Unter Ausgangsgestein versteht man 
das Gestein, aus dem sich ein Boden bildet, siehe Ausgangsgestein (Boden)
das Gestein, aus dem sich ein metamorphes Gestein bildet